Lehtisiensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehtisiensaari (ö, lat 61,27, long 28,60), Södra Karelen, Imatra, 
 Lehtisiensaari (ö, lat 61,37, long 28,39), Södra Karelen, Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar